Miloš Savić oder Milos Savic ist der Name folgender Personen:

* Miloš Savić (Bobfahrer) (* 1987), serbischer Bobfahrer
 Miloš Savić (Leichtathlet) (* 1993), serbischer Stabhochspringer
 Milos Savic (Fußballspieler) (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Milos Savic (Filmeditor), Filmeditor und Regisseur